Лалворт () — загородный усадебный дом в графстве Дорсет, стилизованный под средневековый замок.

История замка 
При короле Якове I на месте замка простирались охотничьи угодья вельможного рода Говардов. Усадебный дом выстроил в 1610 году внук герцога Норфолка, планировавший останавливаться здесь с друзьями во время охоты.

В 1641 году замок выкупил у Говардов купец Хамфри Вельд, и на протяжении последующих поколений Лалвортом владели его потомки. После Великой Французской революции замок был предоставлен в распоряжение членов правящего дома Бурбонов, вынужденных покинуть пределы Франции.

Современное состояние 
В 1929 году замок сгорел, после чего был заброшен в плачевном состоянии. Его реконструкцией в 1970-е годы занялся фонд «Английское наследие». Реставрационные работы продолжались до 1998 года.

Замок открыт для посещения в качестве музея ежедневно, кроме субботы, на протяжении всего года. С 2008 года на территории усадьбы проходит ежегодный музыкальный фестиваль.

См. также 
 Список замков Англии

Примечания 

Замки Дорсета
Музеи Дорсета
Здания и сооружения, построенные в 1610 году
Замки, построенные в XVII веке
Замки I категории в Англии